Вашку Мендонса (, 1977) — португальский композитор.

Биография 
Начал учиться музыке в 13 лет. Окончил Высшую школу музыки в Лиссабоне, а затем магистратуру в Амстердаме под руководством Класа де Фриса. В 2004 выиграл музыкальную премию Лопиша-Грасы, став приглашенным композитором Дома музыки в Порту. В 2007—2008 занимался в лондонском Кингс-колледже у Джорджа Бенджамина.

Карьера 
В 2013 на фестивале оперной и классической музыки в Экс-ан-Провансе состоялась мировая премьера оперы Мендонсы Захваченный дом по одноименной новелле Хулио Кортасара (постановка Кэти Митчелл). Позднее, в рамках европейского турне, опера была показана в Антверпене, Страсбурге, Люксембурге, Брюгге, Лиссабоне и транслирована во Франции по радио France Musique.

В 2014 в рамках программы Rolex Arts Initiative композитор был на год избран фирмой Ролекс в качестве «подопечного», его «наставником» назначена Кайя Саариахо.

Избранные сочинения 
 Ave Maria для хора (1998)
 First proposal: lightness для фортепиано (2000)
 The Botticellian trees для сопрано и фортепиано (2002)
 Cadaveri (2005)
 Upon для двух фортепиано (2005)
 Plurabelle для ансамбля (2005)
 Caged symphonies для струнного квартета (2007)
 Jerusalem, опера по Гонсалу Таваришу (2009, постановка Луиша Мигела Синтры)
 Ping, камерная опера по Беккету (2011, премьера состоялась в Уэльсе)
 Boys of summer для меццо-сопрано и фортепиано (2012)
 Group together, avoid speech для струнных (2012, по заказу Фонда Гюльбенкяна)
 The House taken over, опера по Кортасару (2013, по заказу фестиваля в Экс-ан-Провансе)

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Академические музыканты Португалии
Композиторы Португалии
Оперные композиторы
Родившиеся в 1977 году